Skey est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1798-1872), chirurgien anglais
Larry Skey (1911-1977), homme politique canadien en Ontario
, femme d'affaires américaine
 (1835-1900), chimiste et poète néo-zélandais

Homonymie de patronyme